Faltis nebo Faltys je příjmení. Jeho nositeli jsou mimo jiné tyto osoby:

 Dalibor C. Faltis – jeden z pseudonymů, které užíval Dalibor Cyril Vačkář (1906–1984), československý hudební skladatel
 Gertie Hampel-Faltis (1897–1944) – česko–německá spisovatelka a básnířka
 Johann Augustin Faltis (1796–1874) – český vynálezce a podnikatel
 Karl Faltis (1857–1922)  – rakouský podnikatel, politik a poslanec německé národnosti z Čech

 jiná varianta 
 Josef Faltys (1839–1926) – český divadelní herec a ředitel

Česká příjmení
Německá příjmení